

Села:
 Луковець — Житомирська область, Житомирський район
 Луковець — Чернігівська область, Корюківський район

Село:
 Луковець — , Вілейський район

Луковець — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Луковець — село в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Луковець — поселення в общині Комен, Регіон Обално-крашка
 Луковець — поселення в общині Літія, Осреднєсловенський регіон
 Луковець — поселення в общині Севниця, Споднєпосавський регіон

Річки 
 Луковець — річка в Україні, притока Козарки (басейн Дніпра)
 Луковець — річка в Україні, притока Мени (басейн Десни

Див. також 
 Лукавець
 Луковець-Вишнівський
 Луковець-Журівський